Niemcy:
 Frankfurt nad Menem (Frankfurt am Main)
 Frankfurt nad Odrą (Frankfurt an der Oder)

Zobacz też 
 Frankfort

zh:法蘭克福 (消歧義)#德國